Mike Bacsik :
 
 Mike Bacsik (lanceur gaucher) (né en 1977),  joueur américain de baseball